Algermissen bezeichnet:
 Algermissen, Gemeinde im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Algermissen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Algermissen († 1932), deutscher Architekt
 August Algermissen (1872–?), Figurenmaler der Düsseldorfer Schule
 Heinz Josef Algermissen (* 1943), Bischof von Fulda
 Konrad Algermissen (1889–1964), katholischer Theologe